Marc Hendrickx (auteur)
Marc Hendrickx (advocaat)
Marc Hendricks (voetballer), Belgische voetballer